USS New Haven je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS New Haven (CL-76) 
 USS New Haven (CL-109)

New Haven